Девушка из Дании (роман) () — роман американского писателя Дэвида Эберсхоффа, изданный в 2000 году. 
 Девушка из Дании (фильм) () — фильм 2015 года, режиссёра Тома Хупера, созданный на основе одноимённого романа.